Maclou est l'équivalent du breton Malo, saint d'origine galloise,  l'un des sept saints fondateurs de la Bretagne et premier évêque de Saint-Malo. 

Saint-Maclou peut ainsi faire référence à :

différentes communes françaises :
 Saint-Maclou, dans l'Eure.
 Saint-Maclou, ancienne commune du Calvados aujourd'hui intégrée au Mesnil-Mauger.
 Saint-Maclou-de-Folleville, en Seine-Maritime
 Saint-Maclou-la-Brière, en Seine-Maritime

plusieurs églises :
 
 
autre
Saint-Maclou un groupe et une enseigne de magasins de grande distribution de tapis et de revêtement de sols et murs ;

Voir aussi 
  (homonymie)
  dont Saint-Malo, ville et port d'Ille-et-Vilaine ;